Érik a gyümölcs, John Steinbeck amerikai író 1939-es Pulitzer-díjas regénye (The Grapes of Wrath) 
 Érik a gyümölcs, John Ford 1940-es amerikai filmdrámája